Randolph Churchill identifica:

Lord Randolph Churchill (1849-1895), politico inglese, padre di Winston Churchill (1874-1965)
Randolph Churchill (1911-1968), giornalista, militare e politico, nipote del precedente e figlio di Winston Churchill